Flowerdew peut faire référence à : 
 Arthur Flowerdew (1906-2002), capitaine anglais connu pour ses étonnantes réminiscences à propos de la ville antique de Pétra en Jordanie.
 Herbert Flowerdew (1866-1917), écrivain britannique.